Stare Kościeliska – wieś w województwie mazowieckim
 Stare Kościeliska – polana w Dolinie Kościeliskiej w Tatrach